

Patronyme 

 Claude-Marie Dubufe (1790-1864), peintre français ;
 Juliette Dubufe (1819-1855), sculptrice française ;
 Édouard Dubufe (1820-1883), peintre français ;
 Paul Dubufe (1842-1898), peintre et architecte français ;
 Guillaume Dubufe (1853-1909), peintre et sculpteur français ;
 Juliette Dubufe-Wehrlé (1879-1918), artiste peintre et sculptrice française.